Béhémoth est une créature mentionnée dans le Livre de Job, un des Livres du Tanakh et de l'Ancien Testament.

Astronomie 
 Béhémoth, surnom non officiel donné à l'exoplanète Gliese 436 b.

Cinéma 
 Behemoth the Sea Monster, un film réalisé par Eugène Lourié, sorti en 1959 ;
 Béhémoth - Le Dragon noir, un film documentaire réalisé par Zhao Liang, sorti en 2015.

Littérature 
 Béhémoth, un roman d'uchronie écrit par Scott Westerfeld et publié en 2010 ;
 Behemoth, pseudonyme de l'écrivain Pascal Marignac pour quelques romans.

Militaire 
 Opération Behemoth, nom de code d'exercices navals soviétiques de grande ampleur en 1989 et 1991.

Musique 
 Behemoth, groupe de black metal polonais.

Parc d'attractions 
 Behemoth, un parcours de montagnes russes du parc Canada's Wonderland.